Трка на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 23, 24. и 26. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. одбранила је Зузана Хејнова из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовале су 37 атлетичарке из 27 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном